Carlino – comune in provincia di Udine
 Carlino – torrente dell'Alto Adige
 Carlino – monete medioevali emesse a Napoli
 Carlino – razza canina
 Il Resto del Carlino (detto il Carlino) – quotidiano

Persone
 Giovanni Giacomo Carlino – tipografo italiano
 Gueraldona Carlino – nobildonna italiana del Rinascimento
 Matt Carlino – cestista statunitense